Бори́с Заха́рович Фра́дкин (1917—2010) — русский советский писатель-фантаст.

Биография 
В 1932 году окончил семилетнюю школу и поступил в Челябинский энергетический техникум. С третьего курса ушел на Челябинский тракторный завод. Работал электромонтёром в сталелитейном цехе, одновременно заканчивал вечернюю школу-десятилетку. В 1937 году поступил в Рыбинский технологический институт, в 1939 был переведен в Московский технологический институт. В 1941 году, в связи с начавшейся войной, весь четвертый курс института был направлен на работу в Пермь. Работал конструктором по инструменту и приспособлениям, технологом, старшим конструктором, старшим инженером отдела. В 1953 перешел на преподавательскую работу в машиностроительный техникум (авиационный техникум им. Швецова), потом в Пермский политехнический институт (1962). Заведовал кафедрой гидравлики и гидромашин (1963—1964), на пенсию вышел в 1991 году с должности старшего преподавателя кафедры гидравлики.

Литературная деятельность 
Ещё во время работы на заводе занимался в литобъединении при заводской многотиражке, писал очерки.

Первые произведения посвящены производственной тематике. Первая публикация — повесть «Торцовый ключ» (1950). Первая книга — сборник «Ответственный представитель» (1951). Затем обратился к фантастике: первая научно-фантастическая публикация — повесть «Сильнее смерти» (1951). Фантастические произведения писателя относятся к «твёрдой научной фантастике», посвящены методам научного поиска и решения научно-технических задач. Повесть «История одной записной книжки» (1954) рассказывает об изобретении «ультразвукового оружия». Космической тематике посвящены повесть «Тайны астероида 117—03» и роман «Дорога к звездам».

Написал также научно-популярную книгу «Белые пятна безбрежного океана» (1976), посвященную свойствам воды.

Был членом Пермского клуба любителей фантастики «Рифей» с 1980 года. Возглавлял в Пермском государственном технологическом университете отделение этого клуба.

Книги Фрадкина переводились на разные языки и издавались в ГДР, Румынии, Чехословакии.

Библиография

Книги

Произведения

Романы 
 Дорога к звездам (1954, 1958). Научно-фантастический роман.

Рассказы и повести 

 Торцовый ключ (1950). Повесть.
 Сильнее смерти (1951).
 История одной записной книжки. (1954). Научно-фантастическая повесть.
 Тайна астероида 117-03 (1956). Научно-фантастическая повесть.
 Как человек научился летать (1957)
 Как Дима Козиков нашел самого себя (1959)
 Пленники пылающей бездны (1959). Научно-фантастическая повесть.
 В поисках бессмертия (1960)
 Настойка из тундровой серебрянки (1964)
 Второе зрение (1967)
 Вода под ногами (1967)
 Каналы Марса (1967)
 Ночное дежурство (1967). Повесть.
 Несовместимость (1970)
 Пять сотых градуса ниже нуля (1979)
 Сага о шпаргалке (1981)
 За два часа до светового барьера (1986)
 Синусный узел (1989)
 Выпавшая точка (1991)
 Гомункулус, или История одного эксперимента (1991)
 Денис-водопроводчик (1991)
 Дилетантка (1991)
 Ихтиандр на час (1991)
 Магнитная опасность (1991)
 Нулевой цикл (1991)
 Потенциал разряда (1991)
 Пять сотых градуса ниже абсолютного нуля (1991)
 Световой торнадо (1991)
 Исчезновение Петра Деева (2000)
 Пятнадцатая девятка (=Отрицание отрицания) (не опубликовано ?)

Литература 
 
 Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. Б. Фрадкин
 Фрадкин Борис Захарович // Портал «Культурное наследие Прикамья»
 Запольских В. Путешественник в чужом времени // Проза.ру, 2010

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Преподаватели Пермского политехнического университета
Русские писатели XX века
Писатели России XX века